Rötheli ist der Familienname folgender Personen:

 André Rötheli (* 1970), Schweizer Eishockeyspieler, -trainer und -funktionär
 Tobias Rötheli (* 1958), Schweizer Ökonom